Angst im Nacken heißen die Filme
 Angst im Nacken, Alternativtitel von Abschied von den Wolken, deutscher Abenteuerfilm
 Angst im Nacken (1984), US-amerikanischer Psychothriller